LLC peut signifier :
 en informatique, l'abréviation de Logical Link Control, nom anglais du Contrôle de la liaison logique
 sur certains processeurs Intel, Last Level Cache , soit cache partagé L3 ;
 en médecine, leucémie lymphocytaire chronique ;
 en droit des entreprises aux États-Unis, Limited Liability Company, l'équivalent littéral de la Société à responsabilité limitée française.